«Бе́лая сту́дия» — программа-интервью телеканала «Культура», выходящая с 2012 года.

Описание 
Ведущая Дарья Златопольская ведёт разговор с приглашённым деятелем культуры о значимых для собеседника произведениях искусства (фильмы и книги, иногда — музыкальные композиции), повлиявших на его становление его как личности и художника. Гость передачи — исключительно мужского пола. По окончании выпуска наименования упомянутых произведений выводятся на экран.

В соответствии с названием программы, ведущая и гость находятся в пространстве белого цвета и одеты в чёрное, что, по мнению Златопольской, влияет на открытость и незащищённость собеседника, а также не отвлекает его и зрителей от посторонних вещей в кадре.

С 8 февраля 2018 года на станции «Маяк» выходит радиоверсия этой программы.

В связи со смертью известных личностей передача периодически повторяется на другом канале ВГТРК — «Россия-1». Вплоть с марта 2018 года вновь транслировались выпуски с участием Олега Табакова, Станислава Говорухина, Сергея Юрского, Марлена Хуциева, Марка Захарова, Армена Джигарханяна, Валентина Гафта, Владимира Меньшова, Петра Мамонова, Сергея Соловьёва и Сергея Пускепалиса. Изредка на этом же канале выходят также выпуски к их юбилеям: 12 июля 2019 года была повторена вторая программа с участием Павла Лунгина в честь его 70-летия, 21 октября 2020 года выходил дайджест из двух программ с гостем Никитой Михалковым, посвящённый 75-летию режиссёра, а 19 июля и 19 августа 2022 года были повторены выпуски с участием Евгения Евтушенко (к его 90-летию) и Андрея Кончаловского (к его 85-летию) соответственно.

На основе работы в данной передаче Дарья Златопольская написала две книги: «Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе» (2019) и «Настоящее. Диалоги о силе, характере, надежде» (2020).

Список гостей

Награды 
 В 2015 году передача была отмечена премией «ТЭФИ» в номинации «Просветительская программа».

Примечания

Ссылки 
 

Телепередачи телеканала «Россия-Культура»
Ток-шоу России
Телепередачи, запущенные в 2012 году
Лауреаты премии ТЭФИ